EVO steht für:
 Eisenbahn-Verkehrsordnung, deutsches Bundesgesetz
 Energieversorgung Offenbach, Energieversorgungsunternehmen im Landkreis Offenbach
 Energieversorgung Oberfranken, Energieversorgungsunternehmen im Raum Oberfranken
 Evolution Championship Series, jährliches eSports-Turnier mit Fokus auf Fighting Games
 EVO (Automarke), Marke von DR Automobiles

EvO steht für:
 Evangelische Orientierung, Zeitschrift des Evangelischen Bundes

Evo steht für:
 Lancia Delta Evolutione, italienischer Rallye-Sportwagen, siehe Lancia Delta #Delta Evoluzione
 Mitsubishi Lancer Evolution, japanischer Rallye-Sportwagen, siehe Mitsubishi Lancer #Lancer Evolution
 eine Variante des männlichen Vornamens Ivo

evo steht für:
 Energieversorgung Oberhausen, das örtliche Energieversorgungsunternehmen für die Stadt Oberhausen

evo steht für:
 Evo (Brettspiel), Spiel von Philippe Keyaerts, Eurogames

Abkürzung